Апанасенко, Вячеслав:
 Апанасенко, Вячеслав Михайлович (1947—2014) — контр-адмирал, занимал пост начальника управления ракетно-артиллерийского вооружения ВМФ России.
 Апанасенко, Вячеслав Михайлович (род. 1969) — советский и российский актер.